

События 

 4 июля, понедельник — вспышка сверхновой SN 1054 в созвездии Тельца. Сейчас на этом месте находится Крабовидная туманность.

События без точных дат 

 Король Англии Эдуард Исповедник направляет епископа Вустерского для переговоров с императором Священной Римской Империи о пропуске через его территорию Эдуарда Ателинга, проживавшего при венгерском дворе. Эдуард Ателинг воспользуется правом вернуться в Англию только через два года.
 Победа Малькольма, сына Дункана, и графа Нортумбрии Сиварда, тестя короля Дункана I, над королём Макбетом.
 Неудачная война Генриха I и Джеффри Мартелла с герцогом Вильгельмом. Победа Вильгельма при Мортемере над армией Эда, брата короля Генриха. Изгнание из Нормандии архиепископа Може, дяди Вильгельма.
 Победа кастильского короля Фердинанда I над своим братом в битве при Атапуерке.
 «Великая схизма». В Константинополе произошёл раскол христианской церкви на восточную и западную, где патриарх Константинопольский Михаил Керуларий и Папский легат папы Льва IX кардинал Гумберт предали друг друга анафеме.
 Составлена «Правда Ярославичей» — вторая часть «Русской Правды».
 Тогрул занял Ширван, подчинил мелких князей.
 Половцы впервые пришли на Русь, вторгшись в Переяславское княжество под предводительством хана Болуша, но не вступая в сражения, вскоре заключили мир с Всеволодом Ярославичем.
 Начало правления великого киевского князя Изяслава Ярославича.

Продолжающиеся события 
 1054—1072 — король Вьетнама Ли Тхань Тонг.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1054 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1054 году
 20 февраля, воскресенье — Ярослав Владимирович Мудрый, великий князь Киевский
 19 апреля — Лев IX, папа римский
 24 сентября — Герман из Райхенау
 3 ноября — Ли Тхай Тонг
 Ламберт II де Ланс
 Атиша

См. также

Примечания